Aldea del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldea del Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Aldea del Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar